La UEFA Europa League 2012–13 fou la 42a edició de la Lliga Europa de la UEFA, la segona competició europea de clubs en importància de les organitzades per la UEFA, i la 4a edició des que succeí la Copa de la UEFA. La final es va jugar a l'Amsterdam Arena d'Amsterdam, Països Baixos, el 15 de maig de 2013 entre el SL Benfica portuguès i el Chelsea FC anglès, amb victòria pels anglesos.

Fase Classificatòria 
En la fase classificatòria els equips es divideixen en caps de sèrie i no segons els coeficients UEFA.

Primera ronda de classificació 
El sorteig fou el 25 de juny de 2012. L'anada es disputà el 3 i 5 de juliol, i la tornada el 10 i 12 de juliol de 2012.

|}

Segona ronda de classificació 
Anada el 19 de juliol, tornada el 26 de juliol de 2012.

|}

Tercera ronda de classificació 
El sorteig fou el 20 de juliol de 2012. Anada el 2 d'agost, tornada el 9 d'agost de 2012.

|}

  a  Partit suspès als 37 minuts del segon temps per problemes amb els seguidors. Dila vencia per 3–0. Aquest resultat fou confirmat per la UEFA.

Ronda Eliminatòria 
El sorteig se celebrà el 10 d'agost de 2012. L'anada es disputà el 22 i 23 d'agost, i la tornada el 28 i 30 d'agost de 2012.

|}

Fase de grups 
El sorteig se celebrà a Mònaco el 31 d'agost de 2012. Els 48 equips es dividiren en quatre grups segons coeficients.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Fase final 
En aquesta fase s'incorporen els tercers classificats de la fase de grups de la Lliga de Campions: Chelsea FC, CFR Cluj, Olympiakos FC, SL Benfica, Zenit Saint Petersburg, BATE Borisov, FC Dinamo de Kíev, AFC Ajax.

Setzens de final 
El sorteig de setzens i vuitens se celebrà el 20 de desembre de 2012. L'anada es disputà el 14 de febrer, i la tornada el 21 de febrer de 2013.

|}

Vuitens de final 
L'anada es disputà el 7 de març, i la tornada el 14 de març de 2013.

|}

Quarts de final 
El sorteig es realitzà el 15 de març de 2013. L'anada es disputà el 4 d'abril, i la tornada l'11 d'abril de 2013.

|}

Semifinals 
El sorteig es realitzà el 12 d'abril de 2013. L'anada es disputà el 25 d'abril, i la tornada el 2 de maig de 2013.

|}

Final 
La final de la UEFA Europa League 2013 es va jugar el 15 de maig a l'Amsterdam Arena d'Amsterdam.

Estadístiques

Golejadors

Màxims assistents

Referències

Enllaços externs 

 2012–13 UEFA Europa League, UEFA.com

2012-13
Competicions futbolístiques del 2012
Competicions futbolístiques del 2013